Юношеская сборная Белоруссии по футболу — национальная сборная Белоруссии, которая собирается из игроков не старше 19, 18, 17, 16 и 15 лет. Выступает на чемпионатах Европы возрастных категорий не старше 19 и 17 лет, а также на малых неофициальных турнирах.

К таковым сборным в Белоруссии относятся:
 Сборная Белоруссии по футболу (до 17 лет)
 Сборная Белоруссии по футболу (до 19 лет)

См. также 
 Сборная Белоруссии по футболу (до 21 года)
 Сборная Белоруссии по футболу